Рік Ліч (; нар. 28 грудня 1964) — колишній американський професійний тенісист,  колишня перша ракетка ATP у парному розряді (26 березня 1990), багаторазовий переможець турнірів Великого шолома в парному розряді та міксті.
Здобув 46 парних титулів туру ATP.
У складі збірної здобув Кубок Девіса 1990 року.
Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 56 місце досяг 28 вересня 1987 року. 
Завершив кар'єру 2011 року.

Фінали турнірів Великого шолома

Парний розряд (5 титулів, 7 поразок)

Мікст (4 титули, 5 поразок)

Важливі фінали

Парний розряд (46 перемоги, 36 поразок)

Досягнення в парному розряді

Примітки

Посилання 
 
 
 

Тенісисти США
Переможці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу
Переможці Відкритого чемпіонату США з тенісу
Переможці Вімблдонського турніру
Призери Універсіад з тенісу
Персоналії:Аркадія (Каліфорнія)
Переможці турнірів Великого шлему в парному розряді
Переможці та переможниці турнірів Великого шлему в міксті